

Patronyme 

 Alexander Euler (1929-2012), homme politique suisse
 Carl Euler (1834-1901), ornithologue suisse
 Friedrich Wilhelm Euler (1908-1995), archiviste allemand
 Hans Heinrich Euler (1909-1941), physicien allemand
 Hans von Euler-Chelpin (1873–1964), biochimiste suédois
 Harald Euler (1943-), psychologue évolutionniste allemand et professeur à la retraite
 Johann Euler (1734-1800), astronome et mathématicien suisso-russe
 Leonhard Euler (1707-1783), mathématicien suisse
 Ulf Svante von Euler (1905-1983), neurophysiologiste suédois
 William Daum Euler (1875-1961), homme politique canadien de l'Ontario

Astronomie 
 , astéroïde nommé d'après Leonhard Euler
 Télescope Leonhard-Euler de l'Observatoire de Genève, situé à l'observatoire de La Silla, au Chili.

Toponyme 

 Rue Euler, à Paris.

Voir aussi 
 Liste de sujets portant le nom de Leonhard Euler